Spyker (automerk), een Nederlands automerk, dat tussen 1898 en 1925 auto's produceerde
Spyker (vliegtuigfabrikant), een Nederlandse vliegtuigbouwer (1915-1926)
Spyker Cars, een Nederlands automerk, dat sinds 2000 auto's produceert
Spyker F1 Team (voorheen genaamd Midland Formula 1), een voormalig Nederlands Formule 1-team (2007)
 Huis De Spyker, monumentaal herenhuis in Lomm
 Groethof (Venlo), ook wel Spyker genoemd, verdwenen kasteelboerderij in 't Ven, Venlo

Zie ook 
Spijker (doorverwijspagina)